Liga Nogometnog saveza općine Šibenik, također i kao Prvenstvo Šibenskog nogometnog saveza, Šibenska nogometna liga, Općinska liga Šibenik, je bila liga petog ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77.  
Sudjelovalo je ukupno 13 klubova, a prvak je bio "Rudar" iz Siverića.

Ljestvica 

 ljestvica bez pojedinih utakmica, koje su se trebale naknadno odigrati 
 "Šibenik II" i "Dinara II" iz Knina nastupali izvan konkurencije 
 Zablaće - danas dio naselja Šibenik

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Dalmatinska nogometna liga 1976./77. 
 A liga NSO Zadar 1976./77.
 Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo 1976./77. 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 10011, god. XXXV, izdano 10. lipnja 1977., str. 9 (Sport), pristupljeno 7. travnja 2019. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1976. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1977. godina 
 

 

1976-77
1976-77 Šibenik
Šibenik